Дерк Са́уэр (; род. 31 октября 1952 года, Амстердам, Нидерланды) — медиамагнат, издатель, основатель и владелец холдинга «Independent Media», гендиректор холдинга РБК. Вошёл в пятёрку самых влиятельных медиаменеджеров постсоветской России по версии журнала «Карьера» и еженедельника «Новый Взгляд».

Биография 
 В 1969 году окончил среднюю школу.
 В 1966 году вступил в Коммунистическую партию Голландии, тремя годами позже, после окончания школы «стал заниматься журналистикой, организацией студенческих забастовок, профсоюзной деятельностью». Считал себя маоистом.
 Затем начал работать в медиабизнесе, стартовав в голландской компани VNL, где был редактором голландско-финского журнала.
 В российском медиабизнесе с 1989 года. Дерк заложил свой дом в Голландии, чтобы обрести средства для запуска изданий в России.
 Основал журналы Moscow Magazine, Moscow Guardian.
 С 1992 года — бессменный руководитель компании Independent Media (с 2008 года в качестве главы наблюдательного совета), его называют «основателем крупнейшего по числу изданий медиахолдинга России». С поста гендиректора ушёл 1 января 2008 года.
 С ноября 2012 по август 2015 был президентом РБК.
 С августа 2015 — вице-президент группы «Онэксим».
 В 2020 году помогал журналистам, ушедшим из «Ведомостей», искать финансирование для запуска издания VTimes.

Взгляды 
Дерк Сауер и его жена Эллен Фербеек практикуют йогу и являются вегетарианцами.

Примечания

Ссылки 
 Интервью «Мой опыт работы с олигархами на этом закончится», Дерк Сауэр, Independent Media
 Интервью «Новой газете»

Издатели России
Медиаменеджеры
Медиамагнаты